Santa Maria del Mercadal (Castellnou dels Aspres), església de Castellnou dels Aspres (Rosselló)
 Santa Maria del Mercadal (l'Espunyola, església de l'Espunyola (Berguedà)
 Santa Maria del Mercadal (Girona), antiga abadia cistercenca femenina al raval del Mercadal de Girona